Detudamo ist der Familienname folgender Personen:

Buraro Detudamo (1931–1994), nauruanischer Politiker
Timothy Detudamo (?–1953), nauruanischer Politiker